Гран-при Италии 1982 года — пятнадцатый  этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл на Национальном автодроме  в Монце Италия. Соревнования состоялись 12 сентября 1982 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Рене Арну 1:33,619

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии